Don Juan se poate referi la

 Persoane:
 Don Juan, un personaj fictiv, tip al seducătorului
 Don Juan, alt nume pentru Pickup Artist
 Don Juan Manuel, scriitor castilian
 Don Juan de Austria, amiral și general european
 Don Juan de Austria cel tânăr, prim-ministru al Spaniei în perioada 1677-1679 
 Don Juan de Borbón, conte de Barcelona, pretendent la tronul Spaniei
 Juan Valentín Urdangarín y de Borbón, strănepot al contelui de Barcelona 
 Don "Magic" Juan, un rapper american 

 Denumiri geografice;
 Don Juan - un oraș în Republica Dominicană

 Filme
 Don Juan, film olandez din 1913
 Don Juan, film american din 1926 cu John Barrymore
 Aventurile lui Don Juan (Adventures of Don Juan), film american din 1948 cu Errol Flynn 
 Don Juan (film din 1956) regia John Berry
 Don Juan DeMarco, film american din 1995 cu Johnny Depp
 Don Juan, film din 1998, regia Jacques Weber

 Eroul principal al uneia din operele următoare, inspirate de personajul lui Don Juan:
 Don Giovanni, operă de Wolfgang Amadeus Mozart
 Réminiscences de Don Juan, fantezie muzicală de Franz Liszt
 Don Juan (Strauss), poem muzical de Richard Strauss
 Don Juan Tenorio, piesă de José Zorilla
 El estudiante de Salamanca, poem de José de Espronceda
 Dom Juan, piesă de Molière
 Don Juan (Byron), poem narativ de Lord Byron
 Don Juan Triumphant, operă scrisă de Andrew Lloyd Webber 
 Seducătorul din Sevilla și oaspetele de piatră (în ), piesă de Tirso de Molina